Valon et De Valon sont des noms propres qui peuvent faire référence à :

Prénom 
Valon est un prénom masculin albanais notamment porté par :
 Valon Behrami (1985-), footballeur suisse d'origine albanaise ;
 Valon Berisha (1993-), footballeur norvégien puis kosovar.

Patronyme 

 Georges Valon (1919-2008), directeur de production français ;
 Louis Alexandre Marie Valon du Boucheron d’Ambrugeac (1771-1844), officier et homme politique français ;
 Adrien de Valon (1835-1902), homme politique français ;
 Alexis de Valon (1818-1851), voyageur et écrivain français ;
 Antoine de Valon (1783-1848), homme politique français ;
 Jacques-Louis de Valon (1659-1719), marquis de Mimeure, militaire, poète et traducteur français ;
 Louis Alexis de Valon (1810-1887), homme politique français.

Toponyme 

 Valon, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Lacroix-Barrez.

Architecture 
 Château de Valon, château fort située dans la commune de Lacroix-Barrez (ancienne commune Valon, dans le département français de l'Aveyron, un temps fief de la famille noble De Valon.

Références

Voir aussi 
 

Patronyme français
Prénom albanais